Аничкино — название населённых пунктов в России:

 Аничкино — село в Бековском районе Пензенской области.
 Аничкино — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Аничкино — населённый пункт в Добрянском районе Пермского края.